Fusoidispora är ett släkte av svampar. Fusoidispora ingår i familjen Annulatascaceae, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Fusoidispora